Maltzer ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Ernest Moltzer (1836–1895), niederländischer Niederlandist und Literaturwissenschaftler
 Jakob Micyllus (Jakob Moltzer; 1503–1558), deutscher Humanist, Dichter und Pädagoge